Српска лига Београд у сезони 2016/17. је једна од четири Српске лиге у фудбалу, које су трећи степен фудбалских такмичења у Србији. Лига броји 16 клубова. Виши степен такмичења је Прва лига Србије, а нижи Београдска зона.

Клубови у сезони 2016/17.

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Табела 

1 Бараж за опстанак у Српској лиги Београд:
 Степојевац Вага - Сремчица 1:1
 Сремчица - Степојевац Вага 0:1
И наредне сезоне ће Степојевац Вага играти у Српској лиги Београд, а Сремчица у Београдској зони.

2 Бродарац 1947 је одустао од такмичења у Српској лиги Београд у сезони 2017/18, па ће такмичење наставити у Београдској зони.

3 БАСК је на основу резултата требало да испадне у Београдску зону, али је након одустајања Бродарца ипак остао да се  такмичи у Српској лиги Београд и у сезони 2017/18.

Легенда:

Спољашње везе 
 Фудбалски савез Београда - званични сајт

Српска лига Београд
Београд